Boatswain steht für:

 Jacqueline Boatswain (* 1962), englische Schauspielerin
 Boatswain, englischer Hund siehe Epitaph to a Dog
 Quinton Boatswain (* 1990), Cricketspieler aus Montserrat